Crossogale – rodzaj ssaka z podrodziny ryjówek (Soricinae) w rodzinie ryjówkowatych (Soricidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w południowo-wschodniej Azji.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 85–121 mm, długość ogona 81–102 mm, długość tylnej stopy 19–26 mm; masa ciała 28,8–36 g.

Systematyka

Etymologia  
Crossogale:  krossoi „frędzle”; γαλεη galeē lub γαλη galē „łasica”.

Podział systematyczny 
Takson ponownie wyodrębniony na podstawie danych genetycznych z Chimarrogale. Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Crossogale phaeura  – wodosorek borneański
 Crossogale sumatrana  – wodosorek sumatrzański
 Crossogale hantu  – wodosorek malajski

Przypisy

Bibliografia 
 

Ryjówki